Чайный домик — небольшое специальное здание, например парковый павильон, обычно предназначенное для проведения чаепития. Чайные домики изначально являлись частью культуры ряда стран Юго-Восточной Азии, таких как Япония, где издавна используются для проведения чайной церемонии. В Японии эта традиция заимствовалась из Китая, а подражания элементам дальневосточной культуры, в том числе чаепития, распространились и по другим регионам земного шара. В искусствоведении для обозначения подражаний западноевропейской культуры культуре Китая используется термин «шинуазри» (буквально «китайщина», «нечто китайское»; существительное заимствовано из французского языка, где chinoiserie [шинуазри] образовано от прилагательного chinoise [шинуаз] «китайский», а последнее от Chine [шин] «Китай»).

Иногда такие парковые павильоны могут лишь называться чайными домиками, а использоваться в иных целях, как Чайный и Кофейный домики в Летнем саду в Санкт-Петербурге.

Чайными домами могут называться фирмы по производству и оптовой, а не розничной продаже чая, что при переводе их названий и статуса с западноевропейских языков на русский из-за малоупотребительности в этих языках уменьшительно-ласкательных суффиксов с названиями неодушевленных предметов может привести к путанице с чайным домиком как местом чаепития, розничного потребления чая. К тому же производители и оптовые продавцы чая могут иметь розничные торговые точки, и тогда оба значения сливаются.

Чайный домик:и чайный дом:
 в японской культуре — Тясицу.
 Китайский чайный домик
 Канцлерский чайный домик
 Чайные домики
 Чайный дом на Мясницкой
 

Культура употребления чая